Articles concernant la modification du temps, de la météo, du climat à court, moyen ou long terme :

 Géo-ingénierie (modification du climat à long terme)
 Modification du temps (modification du temps à court terme)
 Ensemencement des nuages